Liberty Vorsorge AG ist eine unabhängige Vorsorgeplattform mit Hauptsitz in Schwyz, Schweiz. Das Unternehmen bietet obligatorische und ausserobligatorische Lösungen für die betriebliche Vorsorge (2. Säule) und das private Alterssparen (Säule 3a).

Geschichte

2005 bis 2009 
Die Liberty Vorsorge wurde im Jahre 2005 von Oliver Bienek gegründet. Mit der Gründung der Aktiengesellschaft wurde ebenfalls die erste Stiftung, die Liberty Freizügigkeitsstiftung ins Leben gerufen. Im Jahre 2008 wurde die Liberty 3a Vorsorgestiftung gegründet und im selben Jahr erreichte die Liberty Vorsorge die Marke von 100 Millionen CHF Vorsorgevermögen bei 500 Kunden. Die Gründung der Liberty BVG Sammelstiftung und der Liberty Flex Investstiftung erfolgte im Jahre 2009. Ende 2009 betrug das Vorsorgevermögen 300 Millionen CHF bei 3'000 Kunden.

2010 bis 2014 
Im Jahre 2010 zählte Liberty Vorsorge 10 Partner und verwaltete bis Ende des Jahres 2011 600 Millionen CHF für 6'000 Kunden. Mit der Errichtung der Anlageplattform Compare Invest, welche über 40 BVG-Fonds vergleicht, gelang der Liberty Vorsorge ein wahrer Erfolg. Der Wertschriftenanteil des gesamten Vorsorgevermögens betrug erstmals über 30 %. Um die Kunden in der Westschweiz besser zu erreichen, wurde im Jahre 2013 ein zweiter Geschäftssitz in Commugny (VD) eröffnet. Im Jahre 2014 betreute die Liberty Vorsorge bereits 1,15 Milliarden CHF und 8'500 Kunden.

2015 bis 2019 
Im Jahre 2015 wurde die Anlageplattform Compare Invest ausgebaut und erweitert. Zudem startete die Kooperation mit dem Schweizer Unternehmerverband Recht, Finanz und Medizin. 2016 verzeichnete die Liberty 13'500 Kunden mit Vorsorgeguthaben von 1,63 Milliarden CHF. Die Liberty führt Italienisch als vierte Sprache ein und deckt ab 2017 die ganze Schweiz sprachlich ab. Per Ende 2019 wurden 23'123 Kunden mit einem Vorsorgevermögen von über 2,9 Milliarden CHF betreut.

Geschäftsmodell 
Die Liberty Vorsorge ist eine unabhängige Vorsorgeplattform mit Leistungen im Rahmen der schweizerischen Altersvorsorge. Liberty entwickelt obligatorische und ausserobligatorische Lösungen für die betriebliche Vorsorge (2. Säule) und das private Alterssparen (Säule 3a). Zur betrieblichen Vorsorge gehören Freizügigkeitsleistungen, gemeinschaftliche und individuelle Vorsorgepläne für kleine und mittlere Unternehmen sowie Pläne für Firmeninhaber und Kader. Liberty Vorsorge umfasst vier Stiftungen: Liberty Freizügigkeitsstiftung, Liberty 3a Vorsorgestiftung, Liberty BVG Sammelstiftung, Liberty Flex Investstiftung (Bel-Etage).

Organisation 
Oberstes Organ der Stiftungen ist jeweils der Stiftungsrat. Bei der Freizügigkeitsstiftung, der 3a Vorsorgestiftung und der Flex Investstiftung wird der Stiftungsrat von der Stifterin bestimmt. Bei der BVG Sammelstiftung setzt er sich paritätisch aus zwei Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammen und wird auf vier Jahre gewählt. Die operative Führung obliegt der Geschäftsleitung und ist an ein auf Geschäftsführung und Verwaltung spezialisiertes Unternehmen delegiert worden.

Rechtsgrundlagen 
Die gesetzlichen Grundlagen bilden das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), das Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG) sowie die dazugehörigen Verordnungen. Zu den Rechtsgrundlagen zählen zudem die verschiedenen Reglemente der vier Liberty Stiftungen.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Pensionskasse (Schweiz)
Sozialversicherung (Schweiz)
Altersvorsorge
Unternehmen (Schwyz)
Gegründet 2005